Сиро — фамилия. Известные носители:

 Сиро, Исии (род. 1892-1959) — японский микробиолог, генерал-лейтенант Императорской армии Японии; военный преступник.
 Сиро, Сагису (род. 1957) — японский композитор, аранжировщик, дирижёр и музыкальный продюсер.
 Сиро, Кевин (род. 1987) — французский трековый велогонщик.
 Масамунэ Сиро (род. 1961) — японский мангака, настоящее имя — Ота Масанори.